Сезон 2010/11 — 13 сезон для ФК Вольфсбург в Бундеслиге и 65 сезон с момента основания клуба.

Межсезонье 
После победоносного сезона 2008/09 Вольфсбург расстался со своим главным тренером Феликсом Магатом. Но ни пришедший ему на замену Армин Фе, ни сменивший его в середине сезона Лоренц-Гюнтер Кёстнер не смогли привести клуб ни к каким результатам, даже отдалённо напоминающим те, что Вольфсбург показывал в сезоне 2008/09. Руководству клуба не осталось ничего кроме как в очередной раз сменить «рулевого». В июне клуб возглавил специалист из Англии Стив Макларен, в прошлом сезоне сделавший Твенте чемпионом своей страны.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Adidas, а главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, компания Volkswagen.

Состав и трансферы

Основной состав

Тренерский штаб

Трансферы

Предсезонные товарищеские матчи

Кубок Германии по футболу 

 Указано московское время (MSK) начала матчей

Чемпионат Германии по футболу

Результаты по турам

Статистика выступлений в Бундеслиге

Матчи 
 Указано московское время (MSK) начала матчей

Статистика

Статистика игроков

Рейтинг бомбардиров

Дисциплинарные показатели

Наиболее частый стартовый состав 
Здесь приведена команда из 11 стартовых игроков проведших наибольшее количество матчей в сезоне 2010-11.

В данной таблице учтены игры только в Бундеслиге
Источник: euronews.net

Общая статистика

См. также 
 ФК «Вольфсбург» в Еврокубках

2010/2011
Вольфсбург
Европейский футбол в сезоне 2010/2011